Pleasant Hill School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pleasant Hill School (Iowa), ID-Nr. 75000701
 Pleasant Hill School (Texas), ID-Nr. 04000891